Sandalow () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Leonid Michailowitsch Sandalow (1900–1987), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Wladimir Alexandrowitsch Sandalow (1906–1980), sowjetisch-russischer Generalmajor 

Familienname
Russischer Personenname